Бори́совский Мост — село в Уссурийском городском округе Приморского края России. Относится к Борисовской сельской территории. Основано в 1936 году, при строительстве моста через реку Раздольная, недалеко от её берегов. По данным переписи 2010 года в Борисовском Мосту проживает 14 человек (10 мужчин и 4 женщины). Единственная улица села — переулок Мостовой.

Село расположено в 2 км от Борисовки и в 1 км от села ДЭУ-196.

Население

Примечания 

Населённые пункты Уссурийского городского округа